Buzescu:
 Buzescu, o localitate în județul Teleorman, Muntenia, România
 Nume de familie
 Aura Buzescu, n.: Aura Almăjan (1894, Caransebeș  1992, București), o actriță de teatru și regizoare

Nume de familie românești
Toponime românești